Die 10. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1986 Men's World Open Squash Championship) fand vom 5. bis 11. November 1986 in Toulouse, Frankreich, statt. Das Preisgeld betrug 55.000 US-Dollar.

Titelverteidiger Jahangir Khan ging seit seinem Titelgewinn 1981 und damit seit fünf Jahren ungeschlagen ins Turnier und zog nach einem 3:1-Sieg gegen Chris Dittmar im Halbfinale ins Endspiel ein. Dort traf er auf Ross Norman, der zuvor noch nie gegen Khan gewonnen und alle bisherigen 30 Partien verloren hatte. Mit 9:5, 9:7, 7:9 und 9:1 gelang Norman der erste Sieg gegen Khan und gleichzeitig der erste Gewinn der Weltmeisterschaft.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1986
Sportveranstaltung in Toulouse
Squashturnier 1986
Squashturnier in Frankreich
Squashturnier in Europa